Iso-Loukku kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Loukku (ö i Varkaus), Norra Savolax, 
 Iso-Loukku (ö i Nordöstra Savolax), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar